Подмена:

 Подмена (фильм, 1980) — канадский фильм ужасов режиссёра Питера Медака. В главной роли — Джордж Скотт.
 Подмена (фильм, 1991) — американская комедия режиссёра Блэйка Эдвардса. В главной роли — Эллен Баркин.
 Подмена (фильм, 2008) — американский драматический триллер режиссёра Клинта Иствуда. В главной роли — Анджелина Джоли.
 Подмена (фильм, 2011) — французский фильм режиссера Фредерика Шендоффера. В главной роли — Карин Ванасс.

См. также 
 Подмена тезиса